«Капитали́м 00» — третий альбом «Кирпичей», выпущенный в 2000 году на лейбле . Альбом мог выйти гораздо раньше, но в связи со скоропостижной смертью Назарова Евгения () релиз альбома был отложен. Альбом записан на студии  (Москва) Сергеем Матвеевым, Юрием Богдановым, Севой Устиновым.

Все песни спродюсировали «Кирпичи», кроме « рэп» — спродюсировал .

Список композиций 
Музыка: все песни — «Кирпичи», кроме «Про друзей» (припев) — Sting. Слова: Вася В. — «Давай микрофон», « рэп», «Капиталим», «СПб», «Про друзей», «Про бухло»;  — «Данила блюз»; Вася В. +  — «Про деньги», «Мозги», «Про тёток», «Переживания», «Зацените кайф», Майк Науменко — « рэп» (припев).

 Давай микрофон — 3 мин 20 с
  рэп — 3 мин 44 с
 Капиталим — 3 мин 30 с
 Про деньги — 4 мин 13 с
 СПб — 3 мин 8 с
 Сатаной по рэпу — 15 с
 Мозги — 3 мин 18 с
 Про друзей — 4 мин 12 с
 Про бухло — 2 мин 43 с
 Про тёток — 2 мин 10 с
 Переживания — 1 мин 56 с
  в деле — 49 с
 Данила блюз — 3 мин 46 с
 Зацените кайф — 4 мин 52 с

Состав участников 
Кирпичи
 Василий «вася в» Васин — вокал, гитара
 Евгений «jay» Назаров — вокал, ударные, клавишные, программирование
 Данила «danny boy» Смирнов — вокал, бас
 DJ Alex — скретчинг

Другие участники
 Татьяна Ядрышникова — вокал на «Капиталиzм»
 Ясин Тропилло — вокал на «Про друзей»
 Денис Медведев — клавишные на «Капиталиzм», «СПб», «Про друзей»
 Тихон Кубов (I.F.K.) — вокал (песня не вошла)

Ссылки 
 Пресс-релиз
 Официальный сайт рок-группы Кирпичи

Альбомы группы «Кирпичи»
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Gala Records